Сама́нта Спа́йро (; 20 июня 1968, , Лондон, Англия, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Саманта Спайро родилась 20 июня 1968 года в  (Лондон, Англия, Великобритания) в еврейской семье, а выросла в  (графство Хертфордшир, Англия, Великобритания).

Карьера 
Саманта дебютировала в кино в 1994 году, сыграв роль Шери в эпизоде «Дилер побеждает» телесериала «Чисто английское убийство». В 2001 году Спайро сыграла роль Марты Тэбрам в фильме «Из ада». Всего она сыграла в 18-ти фильмах и телесериалах.

Саманта — лауреат премии «British Comedy Awards» (2010).

В 2016 году, она присоединится к сериалу HBO «Игра престолов» в 6 сезоне в роли матери Сэмвелла Тарли.

Личная жизнь 
С февраля 2002 года Саманта замужем за актёром Марком Лидбеттером. У супругов есть две дочери (род.2005 и 2007).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Лоренса Оливье за лучшую женскую роль в мюзикле
Актрисы телевидения Великобритании